Příjmení Čeřovský nese více různých osobností:

 Eva Čeřovská (1952–1976) – česká herečka
 František Čeřovský (1881–1962) – český právník a sběratel umění
 Jakub Čeřovský (* 1977) – český lyžařský reprezentant v alpských disciplínách, generální sekretář Svazu lyžařů České republiky (2013– 2022)
Jan Čeřovský (1913–1980) – český archivář a historik
 Jan Čeřovský (1930–2017) – český botanik, ekolog a ochránce přírody
Jaroslav Čeřovský (1920–2011) – český odborník na potravinářské a chladicí stroje, ředitel Výzkumného ústavu potravinářského průmyslu
 Jiří Čeřovský (* 1955) – český regionální politik
Josef Čeřovský (* 1932)  – český vědecký pracovník, zootechnik
Judita Čeřovská (1929–2001) – česká a německá zpěvačka a šansoniérka
Karel Čeřovský (1894–1965) – legionář, později ředitel Sochorovy textilky ve Dvoře Králové 
Miloš Čeřovský (1916–2007) – český právník, syn Františka * 1881, v letech 1968–1969 generální prokurátor
Oldřich Čeřovský (1905–1971) – český nakladatel, v letech 1925–1927 vydal v Praze několik dobrodružných sešitových edic (celkem asi 85 titulů) 
Vladimír Čeřovský (1914–1990) – český právník, syn Františka * 1881 a manžel Judity * 1929
Vladimír Čeřovský (1935–2001) – český malíř
Vladimír Čeřovský (zoolog) (* 1974) – český zoolog a ochránce přírody
Zbyněk Čeřovský (* 1931) – bývalý pilot, důstojník československého vojenského letectva
Zdeněk Čeřovský (* 1930)  – český vědecký pracovník v oboru silnoproudé elektrotechniky

Česká příjmení